Ballmer ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Ballmer (* 1947), Schweizer Politiker (FDP)
 Johann Christoph Ballmer (1830–1911), Schweizer Politiker
 Karl Ballmer (1891–1958), Schweizer Kunstmaler und philosophischer Schriftsteller
 Mirjam Ballmer (* 1982), Schweizer Politikerin (GP)
 Steve Ballmer (* 1956) US-amerikanischer Manager
 Theo Ballmer (1902–1965), Schweizer Lithograf, Grafiker und Fotograf

Siehe auch:
 Balmer
 Ballner